Jiepai kan syfta på följande platser:

Kina 

 Jiepai (socken i Kina, lat 29,71, long 103,55), Sichuan, 
 Jiepai (socken i Kina, lat 31,76, long 107,42), Sichuan, 
 Jiepai (socken i Kina, lat 31,50, long 104,59), Sichuan, 

Robotskapade Kinaförgreningar